XXVIII Чемпионат мира по самбо 2004 года прошёл в Кишинёве 25-27 сентября.

Медалисты

Мужчины

Командный зачёт 
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 .

Женщины

Командный зачёт 
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 .

Боевое самбо

Ссылки 
 

Сентябрь 2004 года
Спортивные соревнования в Кишинёве
Спорт в Молдавии в 2004 году
Самбо в Молдавии